Pico de la Nevera puede hacer referencia a las siguientes elevaciones de España:

 al Pico de la Nevera (1118 msnm) de la Sierra de Malacara, Valencia;
 al Pico de la Nevera (1411 msnm) de la Sierra de Vicor, Zaragoza.